Stadienhof ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Stadienhof, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Stadienhof, historischer Name von Rheinsfelde, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Ryńskie Pole, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen